Robert-Koch-Krankenhaus bzw. -Klinikum bezeichnet folgende Einrichtungen:
 Robert-Koch-Krankenhaus Apolda
 Städtisches Robert-Koch-Krankenhaus, siehe Krankenhaus Moabit
 Robert-Koch-Klinikum Leipzig
 KRH Klinikum Robert Koch Gehrden